Le Parti des agriculteurs peut évoquer :
 Le Parti des agriculteurs, parti politique actif en Irlande entre 1922 et 1932 ;
 Le Parti des agriculteurs et des classes moyennes, parti politique actif au Luxembourg.